La Champions Hockey League 2020-2021 sarebbe dovuta essere la settima edizione della massima competizione europea di hockey su ghiaccio, ma è stata cancellata a causa della pandemia di COVID-19.

Formula
Inizialmente la disputa della CHL era prevista con le consuete modalità: le 32 squadre partecipanti sarebbero state suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Ogni squadra avrebbe dovuto affrontare le altre del proprio girone per due volte, una in casa ed una in trasferta. Le prime due classificate di ogni girone si sarebbero qualifichate per la fase ad eliminazione diretta.

A causa della pandemia di COVID-19 del 2020 in Europa, tuttavia, la CHL decise inizialmente di posporre l'inizio del campionato dal 3 settembre al 6 ottobre. A quel punto non ci sarebbe stato il tempo per disputare i gironi, e pertanto si decise di disputare la stagione interamente ad eliminazione diretta, partendo coi sedicesimi di finale. Tutti i turni si sarebbero dovuti disputare con gare di andata e ritorno, ad eccezione della finale in gara unica.

L'inizio venne poi ulteriormente spostato al 17 novembre, e pochi giorni dopo questo annuncio si registrò il ritiro dei Cardiff Devils che - stante la cancellazione dell'Elite Ice Hockey League per la stagione 2020-2021 - decise di non partecipare neppure alla CHL.

Il 13 ottobre 2020 il board della CHL decise - visto il peggioramento della pandemia - di cancellare del tutto l'evento.

Partecipanti
Avrebbero dovuto partecipare come di consueto un totale di 32 squadre. Oltre alla vincitrice della Continental Cup 2019-2020, vi avrebbero infatti dovuto prendere parte 24 squadre provenienti dalle sei leghe fondatrici (5 ciascuno dalla Svenska Hockeyligan e dalla National League, 4 ciascuno dalla Liiga e dalla Deutsche Eishockey-Liga, 3 ciascuno dalla Extraliga ceca e dalla EBEL) e le squadre prime classificate al momento dell'interruzione dei campionati nazionali della stagione precedente di Ligue Magnus, GET-ligaen, Metal Ligaen, Extraliga slovacca, Elite Ice Hockey League, Extraliga bielorussa e Ekstraliga. Il HC '05 Banská Bystrica, primo classificato al termine della stagione regolare della Extraliga slovacca, ha tuttavia rinunciato, perché nel corso della stagione 2020-2021 avrebbe dovuto giocare in un piccolo stadio, in attesa del termine dei lavori della nuova arena. La CHL decise allora di assegnare una wild card alla squadra seconda classificata del migliore dei campionati nel ranking CHL, l'Extraliga bielorussa.

Per le squadre provenienti dalle leghe fondatrici (con l'eccezione della EBEL), i criteri di qualificazione sono i seguenti:
Campione della CHL 2019-2020
Vincitore dei play-off
Vincitore della stagione regolare
Secondo posto stagione regolare
Terzo posto stagione regolare
Quarto posto stagione regolare
Quinto posto stagione regolare

Per le squadre della EBEL, i criteri di qualificazione sono i seguenti:
Vincitore dei play-off
Vincitore della stagione regolare
Primo classificato del pick-round
Secondo classificato del pick-round
Finalista perdente dei play-off
Terzo classificato del pick-round

Tabellone

Note

2020
Hockey su ghiaccio nel 2020
Hockey su ghiaccio nel 2021